Five-a-Side Football – videogioco del 1985 della Anirog/Mastertronic
 Five-a-Side Football – videogioco del 1988 della Silverbird